Стація — зупинка на Хресній дорозі;
 Стація — повинність у Великому Князівстві Литовському: дати князеві, його почтові чи магнатам приміщення й утримання під час його приїзду;
 Стація — певна ділянка простору, яка володіє сукупністю умов (рельєфу, клімату, їжі, притулку тощо), необхідних для існування і проживання на ньому певного виду тварин.
 Стація — те ж саме, що постій, розквартирування.
 Стація — діалектна назва станції.